Cihangir peut désigner :

Toponymes

Cihangir : un quartier historique du district de Beyoğlu, à Istanbul ;
 Cihangir : un quartier du district d'Avcılar, à Istanbul ;
 Cihangir : un village du district de Çemişgezek, dans la province de Tunceli ;
 Cihangir : un village du district d'Adilcevaz dans la province de Bitlis.

Nom de personne 
 Cihangir : prénom signifiant « possesseur du monde » dérivé de Cihan, également un prénom, signifiant « monde », notamment en turc ;
 Cihangir (1569-1627) :  empereur moghol ;
 Şehzade Cihangir (1531-1553) :  fils du sultan ottoman Soliman le Magnifique et de Roxelane ;
 Erol Cihangir (né en 1958) : écrivain, éditeur et historien turc

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme